Суперкубок Молдови з футболу 2003  — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 серпня 2003 року між чемпіоном Молдови клубом Шериф та володарем кубка Молдови Зімбру.

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Молдови на fmf.md

2003
Молдова